„Angry Machines“ е седми студиен албум на американската хевиметъл група Dio, издаден през 1996 г., от Mayhem Records. Обложката е направена от Пол Грегъри в Studio 54.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Трейси Джи – китара
 Джеф Пилсън – бас
 Скот Уорън – клавиши
 Вини Апис – барабани

Песни

Албум 

Албуми на Дио
Музикални албуми от 1996 година